Tawny, terme anglais signifiant « de couleur fauve », est un prénom féminin anglo-saxon.

Œnologie
Porto Tawny est une appellation de vins de porto dont la robe, rouge sombre à l'état jeune, vire vers le fauve après vieillissement en fût.

Prénom
Tawny Cypress (1976-), actrice américaine
Tawny Kitaen (1961-), actrice américaine
Tawny Moyer (1958-), actrice américaine
Tawny Roberts (1979-), actrice porno américaine

Prénom américain
Homonymie de prénom